Unter einer Parkanlage wird verstanden:

 Park, öffentliche Grünanlage, meist größerer Art
 Gebäude oder Fläche zum Parken von Kraftfahrzeugen, siehe Parkhaus, Parkplatz

Siehe auch